Odén ist der Familienname folgender Personen:
 Ida Odén (* 1987), schwedische Handballspielerin
 Robert Odén (* 1984), schwedischer Handballspieler